Shūshtar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shūshtar (kommunhuvudort i Iran), Khuzestan, 
 Shahrestān-e Shūshtar, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar